Republiek Graaff-Reinet, de voormalige boerenrepubliek
Graaff-Reinet (stad), de huidige stad in Zuid-Afrika